Ekotto peut désigner :
 Frieda Ekotto (1959-), une femme de lettres camerounaise
 Benoît Assou-Ekotto (1984-), un footballeur international franco-camerounais
 Mathieu Assou-Ekotto (1978-), un footballeur franco-camerounais, le frère du précédent